Vel peut désigner :
 Vel, le javelot du dieu de la guerre hindou, Murugan,
Vel, une rivière de Russie,
Vel, un album de Susheela Raman sorti en 2011;
Vel, conjonction de coordination latin signifiant "ou"

Vel est aussi une abréviation qui signifie :
Vela, velorum, le nom latin et son génitif de la constellation des Voiles,
 VEL (Vente En Ligne) : Une extranet de création et de gestion des contrats clients du fournisseur d'accès à Internet et de télévision par le câble Numericable.

Abréviation